Purha kan syfta på följande platser:

Finland 

 Purha (vid Velusmaa, Nådendal), Egentliga Finland, 
 Purha (vid Aaslaluoto, Nådendal), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar